Яймозеро — пресноводное озеро на территории Винницкого сельского поселения Подпорожского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,8 км², площадь водосборного бассейна — 110 км². Располагается на высоте 129,6 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно более чем на два километра вытянуто с запада на восток. Берега несильно изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

С южной стороны из Яймозера вытекает река Яйма, впадающая с левого берега в реку Пётку, впадающую в Чикозеро, из которого берёт начало река Паданка, впадающая в реку Шокшу. Шокша, в свою очередь, впадает в реку Оять, левый приток Свири.

С северо-востока в Яймозеро впадает река Гонга, вытекающая из Гонгозера.

В озере расположено не менее трёх небольших безымянных островов.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100811102000015807.

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Паданки
Озёра Подпорожского района